

Mitologia 
 Edipo – mitologico re di Tebe

Letteratura 
 Edipo (Œdipe) – tragedia di Pierre Corneille
 Edipo – tragedia di Francisco Martínez De La Rosa
 Edipo (Oedipus) – tragedia di John Dryden in collaborazione con Nathaniel Lee
 Edipo – tragedia perduta di Eschilo
 Edipo – tragedia perduta di Euripide
 Edipo (Oedipus) – tragedia di Lucio Anneo Seneca il giovane
 Edipo (Œdipe) – tragedia di Françoise-Marie Arouet «Voltaire»

Altro 
 Edipo (Oedipus) – musiche di scena di Henry Purcell per lEdipo re'' di Sofocle
 Edipo – Nome proprio maschile italiano
 Complesso di Edipo – concetto psicanalitico
 Edipo''' – cantante e musicista dei Coma Cose